Гульдар Музафаровна Ильясова (; род. 11 июня 1954, пос. Термень-Елга, Ишимбай, БАССР) — советский и башкирский театральный режиссёр. Художественный руководитель и главный режиссёр Стерлитамакского государственного башкирского театра драмы.

Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан (1994). В 1994 году удостоена Республиканской премии имени Салавата Юлаева (вместе с Флоридом Буляковым, Ириной Филипповой) «за постановку и яркое художественное решение спектакля „Забытая молитва“ в Театральном объединении города Стерлитамака».

Спектакль «Забытая молитва» — непосредственное воплощение театральных привязанностей и пристрастий в буйстве поэтических образов, причудливой смене реальных и условных картин. Полный знаменательных парабол, прозрачных иносказаний, спектакль помогает публике разобраться в буре событий и явлений жизни, смятении чувств, обрушившихся на современных людей

Образование 
 Уфимское училище искусств (1975)
 Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт (1984)
 Высшие режиссёрские курсы при Министерстве культуры РСФСР (1987).

Творческий путь 
В 1975—78 танцовщица Башкирской филармонии, в 1984—87 актриса Сибайского театра драмы, с 1988 главный режиссёр Салаватского драмтеатра, с 1990 главный режиссёр, с 1992 художественный руководитель Стерлитамакского башкирского драмтеатра.

Тривия 
В феврале 2005 года Гульдар Музафаровну чествовали на её малой родине — в Термень-Елге. В клубе состоялся творческий вечер, где земляки делились воспоминаниями, давали добрые пожелания, а лучшие артисты республики дарил собравшимся лирические песни, фрагменты спектаклей, поставленных прославленной режиссёром.bashinform.ru/news/120478-talantlivogo-rezhissera-chestvovali-v-rodnoy-derevne

Литература 
 Багуманов А. И., Фаизова Ф. А. Лауреаты премии имени Салавата Юлаева. — Уфа: Китап, 1999. — 272 с. — С. 220—221.
 Саитов С. С. Ильясова Гульдар Музафаровна // Башкортостан: Краткая энциклопедия. — Уфа: Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996.

Ссылки 
Айдар Хусаинов. Романтическая история времен дикого капитализма.

Персоналии:Салаватский государственный башкирский драматический театр
Выпускники Уфимского училища искусств
Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова